Treasure Box — The Complete Sessions 1992-1999 – спеціальний боксет ірландського гурту The Cranberries виданий 2 квітня 2002 року на Island Records. Видання складається з чотирьох дисків на яких представлені перші чотири студійні альбоми колективу.

Список пісень 
Диск 1 - Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?

Диск 2 - No Need to Argue

Диск 3 - To the Faithful Departed

Диск 4 - Bury the Hatchet

Музичні альбоми 2002
Альбоми The Cranberries
Англомовні музичні альбоми